Полішко Олександр Васильович — водій-випробувач конструкторського бюро по трактору КБ «Южное»
 Полішко Ілля Панкратович (1912, село Андріївка, тепер Кегичівського району Харківської області — ?) — український радянський діяч.
 Полішко Сергій Володимирович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.

Примітки